Алексей Михайлович Дёмин:
 Дёмин, Алексей Михайлович (род. 1956) — советский и российский режиссёр, сценарист, художник-постановщик анимационного кино.
 Дёмин, Алексей Михайлович (род. 1959) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посланник.